Crewe (Virgínia)
 Crewe (Cheshire), Regne Unit
 Crewe Alexandra Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Crewe, Cheshire 
 George Harpur Crewe (1795–1844), polític anglès del Partit Tory i 8è baronet 
 Quentin Crewe (1926–1998), periodista anglès